Die Liste von Klimadaten am Flughafen Hamburg enthält die Monatsmitteltemperaturen und die Jahresmitteltemperaturen, die an der DWD-Messstation Hamburg-Fuhlsbüttel ermittelt wurden.

Die Messstation Hamburg-Fuhlsbüttel des Deutschen Wetterdienstes (DWD-ID 1975) befindet sich auf dem Gelände des Hamburger Flughafens, auf einer Höhe von 14 Meter über NHN. Seit 1936 werden dort regelmäßig Wetterdaten erfasst. Neben der Messung von Luftdruck, Niederschlagsmengen, Windstärken und anderer Wetterdaten erfolgt dort auch eine Messung von Minimum- und Maximum-Temperaturen sowie eine Ermittlung von Tagesmitteltemperaturen, Monatsmitteltemperaturen und Jahresmitteltemperaturen.

Die Daten der Messstation Hamburg-Fuhlsbüttel sind, ebenso wie die Daten aller weiterer Hamburger Stationen, auf dem Open-Data-Server des Deutschen Wetterdienstes frei verfügbar.

Jahresmitteltemperaturen 
Bei den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Temperaturen handelt es sich jeweils um gleitende Durchschnittswerte der vorausgegangenen 20 Jahre. Da die Monatsmitteltemperaturen ab Januar 1936 für die Erstellung der Grafik berücksichtigt wurden, beginnt die Darstellung der geglätteten Durchschnittslinie mit dem Jahr 1955.

Die Grafiklinie verläuft zunächst für circa 25 Jahre seitwärts auf der Marke von 8,5 °C. Ab dem Jahr 1985 ist hier jedoch ein deutlicher Anstieg der Durchschnittswerte zu beobachten, die sich bis zum Jahr 2022 auf die Marke von 10,0 °C zubewegen.

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Frühling-Mitteltemperaturen 
Bei den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Temperaturen handelt es sich jeweils um gleitende Durchschnittswerte der Frühlingsmonate März bis Mai, der vorausgegangenen 20 Jahre. 

Bei den Frühlings-Mitteltemperaturen verläuft die Grafiklinie für circa 30 Jahre seitwärts auf der Marke von 7,5 °C. Ab dem Jahr 1988 ist hier jedoch ein deutlicher Anstieg der Durchschnittswerte zu beobachten, die sich bis zum Jahr 2022 über die Marke von 9,0 °C bewegen.

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Sommer-Mitteltemperaturen 
Bei den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Temperaturen handelt es sich jeweils um gleitende Durchschnittswerte der Sommermonate Juni bis August, der vorausgegangenen 20 Jahre. 

Die Grafiklinie verläuft in den ersten zwölf Jahren leicht abfallend, von 16,5 °C auf 16,0 °C. Ab dem Jahr 1968 ist hier jedoch wieder ein Anstieg der Durchschnittswerte zu beobachten, die sich bis zum Jahr 2022 deutlich über die Marke von 17,5 °C bewegen.

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Herbst-Mitteltemperaturen 
Bei den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Temperaturen handelt es sich jeweils um gleitende Durchschnittswerte der Herbstmonate September bis November, der vorausgegangenen 20 Jahre. 

Bei den Herbst-Mitteltemperaturen verläuft die Grafiklinie zunächst für circa 50 Jahre seitwärts unterhalb der Marke von 9,5 °C. Ab dem Jahr 2005 ist hier jedoch ein deutlicher Anstieg der Durchschnittswerte zu beobachten, die sich bis zum Jahr 2022 auf die Marke von 10,5 °C zubewegen.

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Winter-Mitteltemperaturen 
Bei den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Temperaturen handelt es sich jeweils um gleitende Durchschnittswerte der jahresübergreifenden Wintermonate Dezember bis Februar, der vorausgegangenen 20 Jahre. Die Zuordnung in dieser Grafik erfolgt im Jahr des Winterendes.  

Die Grafiklinie der Winter-Mitteltemperaturen verläuft mit Schwankungen unregelmäßig von der Marke unter 0,5 °C im Jahr 1956 bis zum Jahr 2022 über die Marke von 2,5 °C. Hier ist erst ab dem Jahr 1988 ein stärkerer Anstieg zu verzeichnen. 

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Monats- und Jahresmitteltemperaturen 

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Weblinks 

 Klimadaten ausgewählter Stationen des Deutschen Wetterdienstes
 Open-Data-Server des Deutschen Wetterdienstes mit Zugang zu den Daten aller Stationen

Einzelnachweise 

Wetter und Klima in Deutschland
Temperaturmessung
Flughafen Hamburg
Hamburg-Fuhlsbüttel